Индекс лёгкости ведения бизнеса () — индекс для сравнения простоты предпринимательской деятельности между странами мира, составляемый всемирным банком на основе годовых данных. Индекс был разработан экономистами Симеоном Дянковым и Герхардом Польем в 2003 году на основе научной статьи, написанной экономистом Оливерoм Хартом. 

Высшие оценки в индексе свидетельствуют о качестве и простоте регулирования бизнеса, а также качестве защиты прав собственности. Целью построения индекса является обеспечение данными исследований влияния регуляции бизнеса государством на экономический рост. С начала проекта в ноябре 2001 года было опубликовано свыше 800 научных исследований, которые используют один или несколько индикаторов предложенных в индексе или в предыдущих исследованиях связанных. Результаты исследований указывают на сильную взаимосвязь между улучшением правил ведения бизнеса и ростом экономики.

Структура индекса 

В отличие от других подобных исследований, Индекс лёгкости ведения бизнеса основывается только на изучении и квантификации законов, постановлений и правил, касающихся ведения предпринимательской деятельности. Индекс не учитывает более общие условия, такие как инфраструктура, инфляция, преступность, доходность бизнеса и прочие.

Общий индекс базируется на десяти внутренних индикаторах:
 Начало бизнеса — процедуры, время, затраты и минимальный капитал для основания предприятия.
 Работа с разрешениями на строительство — процедуры, время и затраты на строительство склада.
 Получение электроснабжения — процедуры, время, затраты на получение электроснабжения.
 Регистрация имущества — процедуры, время и затраты на регистрацию коммерческой недвижимости.
 Получение кредита — сила юридических прав, глубина кредитной информации.
 Защита прав инвесторов — открытость финансовых показателей, ответственность руководства и лёгкость судебных исков от инвесторов.
 Уплата налогов — количество налогов, время на подготовку налоговых отчётов, общий налог как доля прибыли.
 Международная торговля — количество документов, затраты и время необходимое для экспорта и импорта.
 Обеспечение контрактов — процедуры, время и издержки на принуждение уплаты долга.
 Закрытие предприятия — процент возмещений, время и дополнительные расходы на закрытие неплатёжеспособной фирмы.

Влияние 
Более 3000 научных работ использовали данные из индекса. Утверждается, что влияние совершенствования регулирования на экономический рост является очень сильным. Переход от худшей четверти стран к лучшей четверти предполагает увеличение ежегодного прироста ВВП на 2,3 процентных пункта. Еще 7000 рабочих документов в отделах экономики и социальных наук используют данные отчёта Doing Business. Среди авторов таких работ-лауреат Нобелевской премии по экономике 2016 года Оливер Харт.

Различные субкомпоненты индекса сами по себе дают конкретные предложения по улучшению. Многие из них могут быть относительно просты в реализации и не вызывают сомнений (за исключением, возможно, коррумпированных чиновников, которые могут извлечь выгоду из обременительных правил, требующих взяток в обход). Таким образом, индекс повлиял на многие страны. Некоторые из них явно нацелены на достижение максимальной позиции в индексе, например в списке Топ 25.

Несколько схожими годовыми отчётами являются индексы экономической свободы и доклад о глобальной конкурентоспособности. Они, особенно последний, рассматривают гораздо больше факторов, влияющих на экономический рост, таких как инфляция и инфраструктура. Однако эти факторы могут быть более субъективными и расплывчатыми, поскольку многие из них измеряются с помощью обследований и их труднее быстро изменить по сравнению с нормативными актами.

В ноябре 2017 года EconTalk подкаст объясняет длительное влияние в академических и политических кругах отчёта Doing Business.

Манипуляционный скандал 2018 года 
12 января 2018 года Пол Ромер, главный экономист Всемирного банка, объявил, что прошлые выпуски индекса будут скорректированы и пересчитаны, по крайней мере, на четыре года назад. Ромер извинился перед Чили, заявив, что бывший директор группы, ответственной за индекс, неоднократно манипулировал его методологией, несправедливо наказывая рейтинги страны во время администрации левого президента Мишель Бачелет. В ответ Бачелет объявила, что Чили официально запросит у Всемирного банка полное расследование.

Рейтинг 
Далее приведена таблица позиций стран в общем рейтинге на основе отчётов за разные года. Первый рейтинг был опубликован в 2005 году и содержал данные актуальные на начало 2006 года. С 2007 по 2016 год рейтинг неизменно возглавлял Сингапур, с 2017 года лидерство вернула себе Новая Зеландия, которая возглавляла рейтинг в 2006 году ранее.

Основываясь на опыте Сингапура, IDA International сотрудничает с государственными учреждениями в ряде стран в таких областях, как стратегия в области ИКТ, национальное планирование инфокоммуникаций и внедрение решений, которые могут способствовать повышению удобства ведения бизнеса. Один интересный факт заключается в том, что, хотя более богатые страны в среднем занимают более высокое положение, чем бедные страны, есть некоторые примечательные исключения. Одним из таких примеров является то, что Кувейт, одна из самых богатых стран в мире, занимает более низкое место (97), чем гораздо более бедные страны Кения (61 место), Колумбия (65 место) и Узбекистан (76 место).

Критика 

Методика расчёта индекса может незначительно меняться из года в год, поэтому позиции стран в рейтинге не являются вполне сопоставимыми между годами.

Рейтинг учитывает только формальные индикаторы, но не учитывает базовые институциональные (культурные) условия ведения бизнеса в стране, такие как уровень доверия, отношение к предпринимателям, прибыльность и т.д.

Расчёты для каждой страны ведутся для одного или двух городов, что не учитывает высокой межрегиональной однородности крупных стран. Например, для России расчёт ведётся только по Москве и Санкт-Петербургу. Для целей сравнения региональных условий ведения бизнеса используются схожие с применяемыми в рейтинге подходами. Например, в России разработан Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата АСИ, в научной литературе применяются десятки индикаторов.

Методология ведения бизнеса в отношении трудового законодательства подвергалась критике со стороны Международной конфедерации профсоюзов, поскольку она выступает за гибкое регулирование занятости. В ранних отчётах, чем легче было уволить работника по экономическим причинам в стране, тем активнее улучшался её рейтинг. Индекс занятости работников был пересмотрен в Doing Business 2008 для обеспечения полного соответствия 188 конвенциям Международной организации труда. Впоследствии он был удалён из рейтинга. ITUC дебютировал Глобальный индекс прав в 2014 году в качестве ответа на отчёт Doing Business.

В 2008 году группа независимой оценки Группы Всемирного банка, являющаяся полунезависимым наблюдательным органом в рамках Группы Всемирного банка, опубликовала оценку индекса ведения бизнеса. В докладе рекомендуется, что индексу следует быть более чётким в плане понимания того, что измеряется и не измеряется, раскрывать изменения в опубликованных данных, набирать больше информаторов.

В исследовании, проведённом по заказу норвежского правительства, отмечаются методологические недостатки, неопределённость в способности показателей отражать основополагающий деловой климат и общее беспокойство по поводу того, что многим странам может оказаться легче изменить свой рейтинг в сфере ведения бизнеса, чем изменить основополагающую деловую среду.

В июне 2013 года независимая группа экспертов, назначенная президентом Всемирного банка и возглавляемая Тревором Мануэлем из Южной Африки, опубликовала обзор, в котором выразила обеспокоенность по поводу возможности неправильного толкования доклада и индекса, узости базы показателей и информации, методологии сбора данных и отсутствия экспертного обзора. Она рекомендовала сохранить этот доклад, но исключить совокупные рейтинги и внедрить процесс коллегиального обзора (в частности). Что касается вопросов уплаты налогов и найма работников, то она отметила, что "последние уже исключены из рейтингов отчёта". Несмотря на убедительные аргументы в пользу уделения внимания этим аспектам ведения бизнеса, банку необходимо будет тщательно продумать правильный способ оценки регулирования и правовой среды в этих областях, если эти показатели будут сохранены."

Критерии ведения бизнеса для измерения времени, необходимого для завершения процедуры, были основаны на некоторых упрощённых предположениях: "предполагается, что минимальное время, необходимое для каждой процедуры, составляет 1 день. Хотя процедуры могут проводиться одновременно, они не могут начинаться в один и тот же день (то есть одновременные процедуры начинаются в последовательные дни)". Эти предположения вызвали определённую критику, особенно со стороны стран, которые могут начать или завершить одну или несколько процедур одновременно и поэтому могут быть понижены в рейтинге в конечном итоге. Всемирный банк заявил, что одни и те же критерии применяются ко всем странам и поэтому не будут давать необъективных результатов. В 2014 году возможные искажения в применении показателя времени DB были математически продемонстрированы в научной статье, опубликованной на сайте Rivista italiana di economia demografia e statistica (итальянский обзор экономики, демографии и статистики). Всемирный банк частично пересмотрел критерии, включив новое допущение для процедур телематики: "каждая процедура телематики составляет 0,5 дня вместо одного дня (и процедуры телематики также могут проходить одновременно)".

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт индекса
 List of Global Development Indexes and Rankings
 Годовой отчет на 2017 год

Экономические сравнения стран
Индексы